dąbrowa – las liściasty lub zarośla z przewagą drzewostanu dębowego. Nazwa wywodzi się z języka prasłowiańskiego. Pierwsze zachowane zapisy tej nazwy w języku polskim pochodzą ze średniowiecza: dąbrowa (1220, 1259), dąbrowy (1474)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich w Polsce 215, w tym 118 podstawowych
 Dąbrowa – część miasta Ciężkowice
 Dąbrowa – część miasta Elbląg
 Dąbrowa – część miasta Gdynia
 Dąbrowa – część miasta Górzno
 Dąbrowa – część miasta Jaworzno
 Dąbrowa – część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Dąbrowa – część miasta Konstantynów Łódzki
 Dąbrowa – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Górna
 Dąbrowa – część miasta Mikołów

 Dąbrowa – dawna nazwa wsi Dąbrowa-Las w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Policzna

Nieoficjalne lub nieistniejące miejscowości 
 Dąbrowa – część Kielc i gminy Masłów
 Dąbrowa – historyczna część Katowic
 Dąbrowa – część Kobyłki, dawne letnisko
 Dąbrowa – była wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Osiek
 Dąbrowa – była osada  w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki
 Dąbrowa – nieoficjalny przysiółek wsi Brzezinka, w gminie Karczew, w pow. otwockim, woj. mazowieckim

Miejscowości na Ukrainie 
 Dąbrowa – osada w obwodzie winnickim, w rejonie barskim
 Dąbrowa – osiedle typu miejskiego w rejonie olewskim obwodu żytomierskiego
 Dąbrowa – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim
 Dąbrowa – wieś w rejonie dolińskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Dąbrowa – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Dąbrowa – wieś w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego
 Dąbrowa – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim
 Dąbrowa – wieś w rejonie mikołajowskim obwodu lwowskiego
 Dąbrowa – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Dąbrowa – wieś w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankiwskiego
 Dąbrowa – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Dąbrowa – wieś  w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego
 Dąbrowa – wieś w rejonie stryjskim obwodu lwowskiego
 Dąbrowa – wieś w rejonie monasterzyskim obwodu tarnopolskiego
 Dąbrowa – wieś w rejonie zbaraskim obwodu tarnopolskiego
 Dąbrowa – wieś w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Dąbrowa – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Dąbrowa – część miasta Grodno, w obwodzie grodzieńskim
 Dąbrowa – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Hoża
 Dąbrowa – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Putryszki
 Dąbrowa – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Dąbrowa – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa
 Dąbrowa – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle
 Dąbrowa – dawny zaścianek. Tereny na których leżał, znajdują się obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim

inne
 Dąbrowa – dawna nazwa wsi Rybniki, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim

Wzniesienia w Polsce 
 Dąbrowa (409 m) – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim, w woj. małopolskim, powiecie brzeskim, gminie Dębno
 Dąbrowa (344 m) – wzniesienie na Roztoczu Zachodnim, w woj. lubelskim, powiecie zamojskim, gminie Zwierzyniec
 Dąbrowa (207 m) – wzniesienie na Pojezierzu Wałeckim, w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo

Zbiorniki wodne w Polsce 
 Dąbrowa – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano
 Dąbrowa – staw w woj. świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Dąbrowa – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Dąbrówno
 Dąbrowa – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Biały Bór

Inne 
 Dąbrowa – herb szlachecki
 Dąbrowa – struga, dopływ Grabowej

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy miejscowości w Polsce